

Patronymes 
 Famille de Mestral, grande famille aristocratique vaudoise
 Armand Mestral, chanteur français.
 Auguste Mestral, photographe français du 
 Georges de Mestral, ingénieur suisse.
 Olivier Mestral, photographe français.

Monuments 
Le château de Mestral, propriété de la famille homonyme, se trouve dans la commune de Saint-Saphorin-sur-Morges, dans le canton de Vaud, en Suisse.

Homonymie de patronyme